Integade har flere betydninger:

 Integade (København) – en tidligere gade i København
 Integade (Randers) - en gade i Randers
 Integade (Skive) - en gade i Skive
 Integade (Vejen) – en gade i Vejen

Se også 
 Magasins Torv